Bunsen pode referir-se a:
Bico de Bunsen
Robert Bunsen
Dr. Bunsen Honeydew
10361 Bunsen
Bunsen Is a Beast
Desambiguação